est la formule brute de plusieurs isomères.

 2-quinazolinone, numéro CAS 
 4-quinazolinone, numéro CAS